Паасонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Паасонен, Аладар (1898—1974) — финский офицером, начальник разведки Финляндии в годы Советско-финской войны (1941—1944).
 Паасонен, Маркку (род. 1967) — финский поэт и писатель.
 Паасонен, Хейкки (1865—1919) — финский языковед.